John Boorman, réalisateur, producteur, producteur délégué, scénariste, interprète britannique.
 Katrine Boorman, actrice anglaise.
 Charley Boorman, acteur et aventurier britannique.
 Telsche Boorman, scénariste britannique.

Voir aussi 
 Borman
 Bormann
 Boreman
Homonymie
Homonymie de patronyme